Потреро де Санта Ана има више значења:

 Потреро де Санта Ана (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Потреро де Санта Ана (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику